Вишнёвое () — село, входит в Княгининский сельский совет Демидовского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 343 человека. Почтовый индекс — 35136. Телефонный код — 3637. Код КОАТУУ — 5621483503.

Местный совет 
35213, Ровненская обл., Демидовский р-н, с. Княгинино, ул. Млиновская, 1.

Примечания

Ссылки 
 Вишнёвое на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Демидовского района (Ровненская область)